Le sommet de l'OTAN Bonn 1982 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Bonn, en Allemagne, le , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Bonn
Juin 1982
1982 en Allemagne
1982